Albrecht von Sachsen-Wittenberg ist der Name folgender Personen:
* Albrecht (Sachsen-Wittenberg) († 1385), Fürst von Lüneburg
 Albrecht II. (Sachsen-Wittenberg) (um 1250–1298), Kurfürst und Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches sowie Gründer des Herzogtums Sachsen-Wittenberg
 Albrecht III. (Sachsen-Wittenberg) (um 1375/1380–1422), Herzog von Sachsen-Wittenberg sowie Kurfürst und Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches